DeVries ist der Familienname folgender Personen:
 Philip James DeVries (* 1952) US-amerikanischer Biologe und Entomologe
 Keith DeVries (1937–2006), amerikanischer Archäologe
 Rhianna DeVries (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Steve DeVries (* 1964), amerikanischer Tennisspieler

Sonstiges:
 DeVries Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 DeVries-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 DeVries-Effekt, beschreibt den Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und 14C-Produktion

Siehe auch:
 Defries
 De Vries
 Devriès